Stephany ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Stephany (1899–1975), deutscher Pädagoge, Altphilologe und Schulleiter
 Erich Stephany (1910–1990), deutscher katholischer Prälat und Domkapitular sowie Kunsthistoriker
 Friedrich Stephany (1830–1912), Chefredakteur der Vossischen Zeitung
 Marie Stephany (vor 1844–nach 1877), deutsche Schauspielerin
 Rainer Stephany (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Rebecca Stephany (* 1980), deutsche Künstlerin und Professorin
 Viktor Stephany (1868–1924), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur

Siehe auch:
 Stefani
 Stefanie
 Stephani